Dit is de wereldranglijst van december 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 december 1994.

Mannen 12